Himbeerapfel ist eine umgangssprachliche Bezeichnung einiger Apfelsorten und spezieller Züchtungen, darunter:
 Roter Herbstkalvill
 Danziger Kantapfel 
 Geflammter Kardinal
 Himbeerapfel von Holowaus (Böhmen 1850)
 Langer Himbeerapfel (Engelbrecht 1889)
 Oberländer Himbeerapfel
 Palandts Himbeerapfel (Engelbrecht 1889)
 Roter Winter-Himbeerapfel
 Weißer Winter-Calville (wegen Himbeergeschmacks)

Siehe auch:
 Liste von Apfelsorten